Hermann Raschke ist der Name folgender Personen:
 
* Hermann Raschke (Pädagoge) (1866–1945), österreichischer Pädagoge
 Hermann Raschke (Theologe) (1887–1970), deutscher Theologe und Pastor